За исходную для транскрибирования венгерских имён и названий форму принимается именительный падеж единственного числа. Артикль, как определённый (a, az), так и неопределённый (egy), отбрасывается.

Сложные географические названия в венгерских источниках, а значит и в русской транскрипции, пишутся в подавляющем большинстве случаев слитно.

Частичная ассимиляция согласных в произношении (ts, tsz, gyj и т. д.) в практической транскрипции не отображается.

Таблица практической транскрипции

Примечания

Старая орфография в венгерских фамилиях 
В основе современной венгерской орфографии лежит фонетический принцип: для обозначения одного звука используется одна и та же буква, а одной буквой или буквосочетанием обозначается обычно один и тот же звук. Однако в записи некоторых венгерских фамилий используется традиционалистский подход, и они записываются в старой орфографии. Ниже приведена таблица соответствия старой и новой орфографии для таких фамилий.

Примечания

Литература 
 
 
 

Венгерский язык
Практическая транскрипция с русским языком